Fieldata er et tegnsæt, der kan benyttes af computere af fabrikatet UNIVAC af 1100-serien (i dag Unisys). Det er specielt ved kun at benytte 6 bit pr. tegn. UNIVAC kan også benytte ASCII uden problemer.

Fieldata var oprindeligt et fælles kampinformationssystem udviklet af US Army Signal Corps i slutningen af 1950'erne. 

UNIVAC 1100 havde en ordlængde på 36 bit, så der kan være 6 tegn i fieldata i ét ord. ASCII benytter (på UNIVAC) 9 bit, hvilket giver 4 tegn på den samme plads. 

UNIVAC 1100-seriens direkte efterfølger, Unisys 2200-serien, kan også benytte fieldata.

Fieldata-tegn

Tegnsæt